Bergeaud est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Claude Bergeaud (1960-), entraîneur français de basket-ball ;
 David Bergeaud (1968-), compositeur, producteur de musique et musicien français ;
 Emeric Bergeaud (1818-1858), écrivain haïtien ;
 Florence Bergeaud-Blackler (1964-), anthropologue française ;
 Nathalie Étienne-Bergeaud (1962-), basketteuse française ;

Patronyme français